Прокоповичи — многозначный термин.

Дворянский род 
 Прокоповичи — дворянский род.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Прокоповичи — деревня в Индурском сельсовете Гродненского района Гродненской области.
 Прокоповичи — деревня в Подлабенском сельсовете Гродненского района Гродненской области.

Украина 
 Прокоповичи — село в Миргородском районе Полтавской области.